Bevölkerungsaustausch steht für:
 Segregation (Soziologie) (Vorgang der Entmischung von unterschiedlichen Elementen in einem Beobachtungsgebiet)
 ethnische Entmischung (euphemistisch auch ethnische Säuberung genannt), manchmal verbunden mit der Entmischung religiöser Gruppen, zum Beispiel
 Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei nach dem Ersten Weltkrieg
 Bevölkerungsaustausch auf Zypern 1975 im Rahmen der Zypernkrise
 in den Jugoslawienkriegen und/oder danach
 bei der Teilung Indiens 1947

Siehe auch:
 Großer Austausch – ein politischer Kampfbegriff und Agitationsschwerpunkt der Neuen Rechten
 Umvolkung